Hancock kan som auktorsförkortning betyda:

 Albany Hancock, bror till John Hancock
 John Hancock, bror till Albany Hancock
 Thomas Hancock
 

Robotskapade auktorsförkortningar